Стольпе может означать:
 Стольпе, Антоний (1851-1872) — польский композитор и пианист.
 Стольпе, Яльмар (1841-1905) — шведский энтомолог, археолог и этнограф.

См. также 
 Штольпе